Köprülü  o Veles, ciutat de Macedònia del Nord (nom d'un deu de la mitologia eslava).
 Köprülü o Vezirköprü, ciutat del centre-nord de Turquia, antigament anomenada només Köprü (pont), d'on prové el nom de la família Köprülü, que vol dir literalment «pont del visir»
 Família Köprülü, família de l'Imperi otomà